Ez a lista a Lexx című sorozat epizódjait tartalmazza.

1. évad

2. évad

3. évad
1. rész: Fire and water

2. rész: May

3. rész: Gametown

4. rész: Boomtown

5. rész: Gondola

6. rész: K-town

7. rész: Tunnels

8. rész: The Key

9. rész: Garden

10. rész: Battle

4. évad

Lexx